Козаччина
 Козаччина — село, Борщівський район, Тернопільська область.